Steven Alexander Smith (1983-), cestista statunitense
 Steven Smith, fantino britannico
 Steven Smith (1985-), calciatore britannico
 Steven Lee Smith (1958-), astronauta statunitense

Pagine correlate 
 Steve Smith